Roseanna kan syfta på
 Roseanna (roman) – en bok om Martin Beck av Sjöwall/Wahlöö

Fimer
 Roseanna (1967) – med Keve Hjelm som Martin Beck
 Roseanna (1993) – med Gösta Ekman som Martin Beck